Setge de Morella (1117)
 Setge de Morella (1157)
 Setge de Morella (1232)
 Setge de Morella (1838)
 Setge de Morella (1840)